Sluyterman ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Sluyterman  von Langeweyde (1903–1978), deutscher Grafiker, Maler und Liedermacher
 Hans-Gert von Sluyterman-Böninger (1927–2013), deutscher Unternehmer
 Wolf Sluyterman von Langeweyde (Pseudonym: Ernst von Mylau; * 1895, Todesdatum nicht ermittelt), deutscher Schriftsteller